When It Strikes Home – film del 1915 diretto da Perry N. Vekroff
When It Strikes Home – cortometraggio del 1918 prodotto dalla Liberty Loan Committee